Жельно — топоним в Тверской области России:

 Жельно — деревня в Андреапольском районе.
 Жельно — озеро в Андреапольском районе.